Жан Дювивье (, 1687,  — , ) — французский медальер и резчик монетных штемпелей. Отец медальера Бенжамена Дювивье.

Биография 
В 1719 году назначен «королевским гравёром», сменив в этой должности . В этой должности работал на Парижском монетном дворе до 1729 года. В 1748 году возобновил работу по заказам двора.

Создал многочисленные монетные штемпеля, а также 400 медалей и 200 жетонов, в том числе медаль в честь встречи Петра I и Людовика XV (1717) и медаль в память посещения Петром I Парижского монетного двора (1717, совместно с М. Рёга).

Свои работы подписывал «I.D.VIV.» и «DU VIVIER F.».

Работы

Примечания

Литература

Ссылки 
 О России за ее пределами. Западноевропейские медали собрания Эрмитажа на события истории России конца XVII — первой четверти XVIII века, сайт «Все монетки»

Медальеры Франции
Резчики монетных штемпелей
Родившиеся в 1687 году